Terranova är ett släkte av rundmaskar. Terranova ingår i familjen Anisakidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Terranova